Pierre Jarillon (né le ) est docteur en physique, ingénieur à la SEREB devenue Aerospatiale puis EADS. Aujourd'hui à la retraite, il est un conférencier du logiciel libre. Il a participé à la fondation en 1999 de l'Association bordelaise des utilisateurs de logiciels libres (ABUL) dans laquelle il a occupé divers postes au bureau.

Il a été président d'une association de parachutisme à Arcachon de 2014 à 2017 qu'il transforme profondément. Le petit club entre copains, devient l'un des centres de saut des plus appréciés. Le site est à classer parmi les plus beaux du monde.

Il est l'initiateur des Rencontres mondiales du logiciel libre (RMLL). Les RMLL ont été créées à Bordeaux en 2000.

Il est aussi à l'origine de la demande de classement par l'Unesco des logiciels libres en tant que patrimoine de l'humanité, action portée par Benoît Sibaud.
Cette action sera finalisée par Roberto Di Cosmo en 2017
.

Il participe et anime le groupe de travail sur l'interopérabilité de l'Association francophone des utilisateurs de logiciels libres (AFUL). La définition de l'interopérabilité issue de ce groupe de travail sera adoptée par le Référentiel général d'interopérabilité, devenant ainsi la définition officielle de l'État français.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 Site web personnel
 Conférence sur l'interopérabilité. RMLL 2014 à Montpellier

Jarillon, Pierre